Cortés může znamenat:

 příjmení
 Dáša Cortésová (* 1947), česká zpěvačka
 Hernán Cortés (1485–1547), španělský dobyvatel Ameriky
 Richard Cortes (* asi 1970), česko-mexický výtvarník, ilustrátor a hudebník
 Rudolf Cortés (Rudolf Kraisinger, 1921–1986), český herec a zpěvák
 Rudolf Cortés (album) studiových nahrávek Rudolfa Cortése
 Rudolf Cortés - Gold, výběrové album studiových nahrávek Rudolfa Cortése
 Urbano Navarrete Cortés, (1920–2010), španělský římskokatolický kněz, jezuita a kardinál

 místní název
 Cortés (departement) v Hondurasu
 Puerto Cortés, město na pobřeží Honduraského zálivu

Související články 
 Cortez